Termin CIMA ima više značenja.

 (-{R}-)-citramalat sintaza, enzim
 -{CIMA (AM)}-, radio stanica